În sezonul 1957 A PFG a avut 16 echipe iar Dinamo Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Dimitar Minchev cu 15 de goluri.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1953.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG